Nelsonville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nelsonville (Arkansas)
 Nelsonville (Kentucky)
 Nelsonville (Missouri)
 Nelsonville (New York)
 Nelsonville (Ohio)
 Nelsonville (Texas)
 Nelsonville (Wisconsin)